Йо́зеф Кра́мер (10 ноября 1906,  — 13 декабря 1945, ) — комендант нацистского концентрационного лагеря Берген-Бельзен. Прозванный узниками лагеря «Бельзенским зверем», он был одним из нацистских военных преступников, лично ответственным за смерть тысяч людей. После освобождения лагеря Берген-Бельзен и окончания Второй мировой войны он был обвинён в военных преступлениях и повешен в тюрьме города Хамельн.

Биография 

Крамер родился в Мюнхене, вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) в 1931 году и в ряды СС в 1932 году, работал в тюремной охране, а после начала Второй мировой войны — в охране концлагерей.

За одиннадцатилетнюю карьеру Крамер сменил множество концлагерей. В 1934 году он назначен в охрану концентрационного лагеря Дахау. Затем, ввиду быстрого карьерного роста, он получил высокие посты в концентрационных лагерях Заксенхаузен и Маутхаузен. В 1940 году он несколько месяцев был помощником Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц, Аушвиц-Биркенау), а в апреле 1941 года — комендантом концентрационного лагеря Нацвейлер-Штрутгоф. После войны Крамеру было предъявлено обвинение в убийстве 80 заключённых, доставленных в Нацвейлер-Штрутгоф из Освенцима; тела этих заключённых были в дальнейшем использованы в исследованиях доктора Августа Хирца из Страсбургского университета. Звание гауптштурмфюрера Крамер получил в 1942 году.

В мае 1944 Крамер руководил работой газовых камер в Освенциме, и занимал эту должность вплоть до декабря 1944 года. Затем он был переведён в лагерь Берген-Бельзен, где 2 декабря стал его комендантом. Большая часть женщин-охранников (в том числе Ирма Грезе) из Освенцима переехала вместе с ним в Берген-Бельзен.

После освобождения лагеря Берген-Бельзен британскими военными, Крамер остался в лагере, несмотря на очевидные свидетельства жестокого обращения охраны лагеря с заключёнными, а также на огромное количество незахороненных разлагающихся трупов узников.

Крамер и остальные оставшиеся в лагере 44 человека из охраны были обвинены в военных преступлениях Британским военным судом в городе Люнебург. Судебный процесс длился несколько недель, в период с сентября по ноябрь 1945 года. 17 ноября Крамер был приговорён к смертной казни и 13 декабря повешен в тюрьме Хамельна.

Ссылки 
 Bergen-Belsen Exchange Camp and Concentration Camp 

Преступники Холокоста
Казнённые военные преступники
Повешенные
Берген-Бельзен
Казнённые в 1945 году
Служащие концлагеря Маутхаузен
Коменданты концлагерей